Намхэ Чхачхаун, также Намхэ Пак (; ? — 24 г. н. э.) — второй король Силлы, одного из трёх корейских королевств.

Имя 
Он является единственным монархом Кореи, которого звали Чхачхаун. Возможно, что «Чхачхаун» — древнее название Силлы.

Согласно Самгук саги, силланский аристократ Ким Дэмун объясняет происхождение термина «Чхачхаун» тем, что это значило «шаман» на древнекорейском языке:

«Чхачхаун» или «Ячхун» приводит к слову «шаман». Намхе служил духам, восхвалял их и приносил в жертву людей, поэтому люди боялись его и поклонялись ему.
Такого же мнения придерживается японский исследователь Аюкаи Фусаносин, считая что современное корейское слово «чун» (монах) произошло от «чачхун» (жрец).

Происхождение 
Намхэ был старшим сыном Хёккосе, основателя и первого короля Силлы, и Леди Арён. Его фамилия — Пак ().

Правление 
Его царствование характеризовалось рядом иностранных нашествий.

В 4 году, китайская армия окружила Кёнджу, столицу Силлы, но была отбита. Во время нападения, Хёккосе обратился к слугам с такими словами:

Две священные особы покинули королевство, и я на троне страны, и страх подобен переходу через ручей. Теперь соседняя нация приходит и бушует, потому что у меня нет добродетелей. Что мне делать с этим?

На что окружающие его люди ответили:

Враг рад, что мы понесли такие потери и, воспользовавшись этим, напали на нас, но Небеса не помогут им. Вам не нужно слишком бояться.

В 1 месяце пенчжин 6 года была построена гробница Хёккосе.

В 14 году, Ва вторглись в Силлу, более 100 кораблей напали на приморское население. В то время как корейские воины останавливали японских завоевателей, китайские войска напали на беззащитную столицу Силлы во второй раз. Однако, метеорный поток испугал китайских солдат и они отступили.

В 7 месяце пенчжин 18 года в Кёнджу наступил голод и засуха, потому что появилась саранча. Были открыты склады с запасами зерна.

В 18 или 19 году была найдена печать с надписью «Е Ван Цзи Цзи», что, очевидно, является именем правителя племени Е, которое находится на территории современного Вонсана. Это показывает, насколько близко Вонсан находится к территории Силлы, что противоречит официальной версии, согласно которой территория Силлы на тот момент была меньше. Историк Ли Бёндо считает, что эта история относится к VII в., или позднее, когда территория современного Вонсана была уже в составе Силлы.

Семья

См. также 

 История Кореи
 Список монархов Кореи

Примечания 

Правители Азии I века
Правители Силлы
Родившиеся в I веке до н. э.